Die Kohorte Euteleosteomorpha (Euteleostei als „Subdivision“ bei Nelson (2006)) ist ein Taxon der Teleostei (Knochenfische i. e. S.), und zwar die abgeleitete Schwestergruppe der Ostarioclupeomorpha (Otomorpha). Sie umfasst die vier Unterkohorten Lepidogalaxii (monotypisch), Protacanthopterygii, Stomiati und Neoteleostei, ist jedoch nicht sehr umfassend definiert, nämlich nach Johnson und Patterson (1996) nur durch drei Skelett-Synapomorphien: 
 Das erste Supraneurale (Praedorsale) entsteht unabhängig vom zweiten, ist breiter als dieses und durch zwei (oder mehr) Neuraldornen von ihm getrennt. Die Supraneuralia zwischen Hinterhaupt und Dorsalis nehmen recht symmetrisch an Länge erst zu, dann ab. 
 Das Stegurale ist vorne membranös (Lamina; fehlt sekundär bei den Argentinoidei. Als Stegurale bezeichnet man Uroneuralia, die mit dem letzten praeuralen Wirbel-Zentrum zur Versteifung der Schwanzwurzel verwachsen sind). 
 Basal an den Radien der Caudalis (Schwanzflosse) sind Knorpel vorhanden (sie fehlen aber sekundär bei Hechtartigen und Acanthomorpha (Stachelflossern i. w. S.)).

Nach Joseph S. Nelson gehören zu den Euteleosteomorpha 28 Ordnungen, 346 Familien, 2935 Gattungen und 17.419 Fischarten.

Das folgende Kladogramm zeigt die systematische Stellung der Euteleosteomorpha:

Literatur 
 Ricardo Betancur-R., Richard E. Broughton, Edward O. Wiley, Kent Carpenter, J. Andrés López, Chenhong Li, Nancy I. Holcroft, Dahiana Arcila, Millicent Sanciangco, James C Cureton II, Feifei Zhang, Thaddaeus Buser, Matthew A. Campbell, Jesus A Ballesteros, Adela Roa-Varon, Stuart Willis, W. Calvin Borden, Thaine Rowley, Paulette C. Reneau, Daniel J. Hough, Guoqing Lu, Terry Grande, Gloria Arratia, Guillermo Ortí: The Tree of Life and a New Classification of Bony Fishes. PLOS Currents Tree of Life. 2013 Apr 18 [last modified: 2013 Apr 23]. Edition 1. doi:10.1371/currents.tol.53ba26640df0ccaee75bb165c8c26288, PDF
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN  0-471-25031-7 
 E. O. Wiley & G. David Johnson: A teleost classification based on monophyletic groups. Seite 123–182 in Joseph S. Nelson, Hans-Peter Schultze & Mark V. H. Wilson: Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. 2010, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, ISBN 978-3-89937-107-9.

Echte Knochenfische
Teleostei